McCallion est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), joueur de football nord-irlandais
 (né en 1967), réalisateur irlandais
Elisha McCallion (née en 1982), femme politique nord-irlandaise
Hazel McCallion (1921-2023), femme politique municipal canadienne
 (1950-2018), joueur de rugby néo-zélandais
 (né en 1971), designer graphique anglais
, joueur de rugby irlandais

Homonymie de patronyme